Buzyn est un nom de famille d’origine polonaise dérivé du patronyme Buczynski, désignant à l’origine les personnes originaires du village de Buczyn.

Personnalités 

 Agnès Buzyn (née en 1962), médecin et femme politique française, fille d'Élie Buzyn et Etty Buzyn ;
 Élie Buzyn (1929-2022), chirurgien orthopédique français ;
 Etty Buzyn (née en 1935), psychologue française.

Voir aussi 

Buczynski
Baczynski

Patronyme français